L'église Saint-Nicolas-Saint-Laumer est une église catholique de style roman située à Blois, dans le département de Loir-et-Cher, en France.

L'édifice est classé au titre des monuments historiques par la liste de 1840.

Description 
L'église Saint-Nicolas de Blois se situe dans le centre-ville de Blois, dans le département de Loir-et-Cher, dans la région Centre-Val de Loire. Elle est classée au titre des monuments historiques depuis 1840.

Historique 
L'église Saint-Nicolas Saint-Laumer est à l'origine l'église abbatiale d'un monastère construit au . Elle prend le nom du fondateur de cette abbaye, Saint Laumer.
Sa construction débute au . Le chœur, le transept et la première travée de la nef sont construits de 1138 à 1186. L'église est terminée au début du .

L'église est au Moyen Âge un lieu important de pèlerinage. Elle abrite en effet plusieurs reliques : saint Lubin, saint Laumer, sainte Marie l'Égyptienne et un fragment de la Croix du Christ.

Architecture 
Saint-Nicolas de Blois n'est pas seulemant construite au même temps comme la Basilique de Saint-Denis ou la cathédrale de Noyon, elle est aussi un des grands œuvres du gothique primitif; tous les voûtes (sauf elles du déambulatoire) ont de croisées d'ogives et tous les portes et fenêtres ont arcs (le moin un peu) brisés.

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de Blois

Liens externes 
 

Blois Nicolas-Saint-Lomer
Monument historique à Blois
Monument historique classé en 1840
Blois
Catholicisme à Blois